Pessoas
Albert Schweitzer
Aleida Schweitzer
Brian Schweitzer
Jean Baptista von Schweitzer
Pierre-Paul Schweitzer

Outros
7698 Schweitzer (asteroide)

Ver também